Strelicja (Strelitzia) – rodzaj roślin pochodzących z południowej Afryki
 Strelitzia – seria monografii botanicznych wydawanych przez National Botanical Institute, powstała jako kontynuacja czasopism Memoirs of the Botanical Survey of South Africa i Annals of the Kirstenbosch Botanic Gardens